Sugarloaf Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Sugarloaf Township (Marion County, Arkansas)
 Sugarloaf Township (Sebastian County, Arkansas)
 Sugarloaf Township (Illinois)
 Sugarloaf Township (Columbia County, Pennsylvania)
 Sugarloaf Township (Luzerne County, Pennsylvania)

Siehe auch:
 Sugar Loaf Township